Acericerus är ett släkte av insekter som beskrevs av Dlabola 1974. Acericerus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Acericerus